L'universo DC (DC Universe) è un universo immaginario che serve da ambientazione per la maggior parte dei fumetti pubblicati da DC Comics.

Il termine può essere anche riferito a:

 DC Universe (franchise) – universo condiviso di film e serie televisive supereroistiche sviluppato dai DC Studios
 DC Universe (servizio di streaming) – servizio di streaming che presenta esclusivamente serie televisive basate sui fumetti DC Comics
 DC Animated Universe – universo condiviso di serie animate supereroistiche basate sui fumetti DC Comics
 DC Animated Movie Universe – universo condiviso di film d'animazioni supererostici basati sui fumetti DC Comics
 DC Universe Animated Original Movies – serie di film d'animazione direct-to-video
 DC Universe Online – videogioco del 2011 basato sull'universo DC
 DC Universe Roleplaying Game – gioco di ruolo del 1999
 DC Extended Universe – universo condiviso di film e serie televisive supereroistiche basate sui fumetti DC Comics